Die Barcelona Open Banc Sabadell 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. April 2011 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Fernando Verdasco, er trat jedoch nicht zur Titelverteidigung an. Den diesjährigen Bewerb gewann Rafael Nadal, im Finale setzte er sich – wie eine Woche zuvor in Monte Carlo – gegen seinen Landsmann David Ferrer durch. Dies war Nadals sechster Titel in Barcelona, er blieb somit (2010 war er nicht angetreten) seit seiner letzten Niederlage im Jahr 2003 in Barcelona ungeschlagen; insgesamt war dies Nadals zweiter Saison- und 45. Karrieretitel. Titelverteidiger im Doppel waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr zusammen an. Die Doppelkonkurrenz entschieden das mexikanisch-US-amerikanische Duo Santiago González/Scott Lipsky für sich; im Finale besiegten sie die topgesetzten Bryan-Brüder, nachdem sie im Turnierverlauf auch die zweit- und drittgesetzten Paare Mirny/Nestor bzw. Melzer/Zimonjić besiegt hatten. Es war ihr erster gemeinsamer Titel; für González war es der erste, für Lipsky der dritte Saisontitel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.550.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.995.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. April 2011 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 183 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 173 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 161 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Barcelona